Nibble o Nibbles, puede referirse a:

Personajes 
 Nibbles, personaje de la serie Tom y Jerry;

Videojuegos 
 NIBBLES.BAS, videojuego simple escrito para el MS-DOS;

Lugares 
 Nibles, población y comuna francesa;